Olaszország
Cuccaro Monferrato, település Olaszországban, Piemont régióban, Alessandria megyében
Cuccaro Vetere, település Olaszországban, Campania régióban, Salerno megyében